Анагности — фамилия. Известные носители:

 Анагности, Димитер (род. 1936) — албанский режиссёр, сценарист и оператор.
 Анагности, Дмитрий Георгиевич (? — после ноября 1926) — активный деятель право-монархического движения на Юге России, председатель Херсонского отдела Русского Собрания.
 Анагности, Роза (род. 1943) — албанская актриса, заслуженная артистка Албании.

См. также 
 Анагностис Папагеоргиу (1760—1825) — греческий военачальник, участник Освободительной войны Греции 1821—1829 годов, один из «12 апостолов» революционного общества Филики Этерия.